Het seizoen 2004–2005 van Willem II was het 50ste seizoen van de Nederlandse betaaldvoetbalclub uit Tilburg sinds de invoering van het betaald voetbal in 1954. De club speelde net als het voorgaande seizoen, toen het op de zevende plaats eindigde, in de Eredivisie. De ploeg stond onder leiding van trainer-coach Robert Maaskant, die interim-coach André Wetzel was opgevolgd op 1 juli 2004.

Eredivisie

Wedstrijden

Eindstand

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die Willem II vertegenwoordigden in de Eredivisie in het seizoen 2004/05 en als tiende eindigden.

KNVB-beker

Wedstrijden

 2004/05
Nederlandse voetbalclub 2004/05